Мальтцаны ( или ) — древний мекленбургский дворянский род.

Первым из известных его представителей является судья Бернардус де Мульсан, упоминаемый в Исфридском договоре о разделе 1194 года. Родословное дерево начинается с Лудольфа Мольтцана, гадебушского воина в 1256—1283 годах. В роду Мальтцанов насчитывается несколько ветвей: грубенгагенская, пенцлинская, вартенбург-миличская и заровская.

После объединения Германии в 1990 году некоторым представителям рода Мальтцанов удалось вернуть национализированные после Второй мировой войны сельскохозяйственные угодья в Мекленбурге — Передней Померании.

Литература 
 Christian Georg Evers: Genealogisch-historische Darstellung der Abstammung des verstorbenen Erb-Land-Marschalls Cord Jaspar Ferdinand von Moltzan auf Grubenhagen, Rothenmohr, Ulrichshausen und Moltzow c. P., und der jetztlebenden Gräflichen, Freyherrlichen und Adlichen Maltzane und Moltzane, als Prätendenten zu den von Moltzan-Grubenhäger Lehnen. Hoepfner, Neubrandenburg 1841.
 Georg Christian Friedrich Lisch: Urkunden-Sammlung zur Geschichte des Geschlechts von Maltzahn. 5 Bände. Schwerin : Stiller, 1842—1853. ()

История Мекленбурга
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎
Дворянские роды, на гербах которых изображён заяц